Okrúhla (828 m) – szczyt w Górach Lubowelskich na Słowacji (nad Lubowla);
 Okrúhla (958 m) – szczyt w Górach Lubowelskich na Słowacji (nad Piwniczną-Zdrój);
 Okrúhla (1088 m) – szczyt w Górach Wołowskich (Pasmo Kojszowskiej Hali) na Słowacji;